Bodongpa bezeichnet:  

Bodong
Bodong Chogle Namgyel